

O IMPÉRIO CABANENSE 

O Império Carnavalesco do Samba Cabanense, ou simplesmente  Império Cabanense, foi uma escola de samba da cidade de Barcarena, no Pará. Foi fundada como bloco de enredo na tarde do dia 12/06/2004, por sete amigos (Puna, Pedro Alberto, Tiago Rosas, Hugo, Cláudio, Bob e Caio) que desejavam reviver a tradição dos antigos carnavais da Vila dos Cabanos, onde eram comuns os blocos de rua, que foram se extinguindo a partir de meados da década de 90, para dar lugar aos "blocos de micareta". 

A escola foi criada com o objetivo resgatar os antigos carnavais e nada mais perfeito para começar do que apresentar um tema que relembrasse a Vila antiga. Nascia ali o enredo de 2005 “Tempos Dourados”.

O Império Cabanense "enrolou sua bandeira" (termo usado quando a escola é extinta) no final do carnaval de 2012 onde, curiosamente, o enredo falou sobre o fim do mundo. Mesmo assim, até os dias de hoje o compositor, Puna, não deixa de fazer o samba de enredo do ano para se divertir com seus amigos em confraternizações carnavalescas.  

<small>

Escolas de samba de Barcarena
2004 no Pará